Bến Tre (provincie), een provincie in het zuidoosten van Vietnam
 Bến Tre (stad), een stad in Vietnam en is de hoofdplaats van de provincie Ben Tre